La formula molecolari C20H12 può riferirsi a diversi composti chimici aventi stessa formula bruta, ma diversa struttura:

Perilene, idrocarburo policiclico aromatico della classe dei benzopireni
Benzo(a)pirene, idrocarburo policiclico aromatico della classe dei benzopireni

Formule molecolari